Сезон НХЛ 1920/21 года стал 4-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Оттава Сенаторз».

События 
 5 марта 1921 года — голкипер «Оттавы» Клинт Бенедикт стал первым вратарём в истории с 10 «сухими» матчами. В этот день «Сенаторс» с Бенедиктом в своих воротах обыграли в гостях «Монреаль» 1:0.

Регулярный сезон

Обзор 
Провал «Квебек Буллдогс» в 1919-1920 годах привёл к продаже команде старыми хозяевами за $5000 долларов Перси Томпсону из Гамильтона. Переведя клуб в свой город, Томпсон также сменил и его название на «Тайгерс».

Зная, что ему не добиться успеха с прежним составом, Томпсон обратился к НХЛ с просьбой усилить состав «Тайгерс» более талантливыми хоккеистами. Как ни странно, лига пошла навстречу «Гамильтону».

«Торонто» отослало к «тиграм» Джорджа Проджерса, Джо Матте и Сесила (Бэйби) Дэя, «Монреаль» — Билл Коутье, кроме того в «Гамильтоне» остался лучший снайпер прошлогоднего сезона Джо Мэлоун.

В своём первом домашнем матче «Тайгерс» 22 декабря обыграли «Монреаль» 5:0. Две шайбы забросил Дэй, после чего «Торонто» затребовало его назад, отдав взамен «Гамильтону» Мики Рочера.

Как оказалось впоследствии, этот шаг «Сент Патриков» оказался почти пророческим — Дэй забросил за сезон 35 шайб — наивысший показатель в лиге. Ну а самым результативным во второй раз в свой карьере оказался Ньюси Лэлонд из «Монреаля» — 41 очко (33+8).

Победителями первого этапа стали «Оттава Сенаторс», второго «Торонто». В финале лиге «сенаторы» дважды победили «святых патриков» 5:0 и 2:0 и во второй год подряд стали чемпионами лиги.

В серии за Кубок Стэнли они скрестили клюшки с «Ванкувер Миллионерс», разгромившими «Сиэтл» в финале Тихоокеанской Канадской Хоккейной Ассоциации с общим счётом 13-2 в двух играх.

Итоговая таблица 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки, Команды = попавшие в плей-офф

Лучшие бомбардиры 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Лидеры среди вратарей 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру, С = Игры на ноль, Мин = Сыгранные минуты, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Плей-офф

Сетка плей-офф

Обзор 
11.000 зрителей, рекордное количество для хоккейного матча, собралось на первом поединке финала Кубка Стэнли в Ванкувере между местными «Миллионерс» и «Оттавой Сенаторс», чемпионами НХЛ. Всего же на пяти матчах побывало 51000 человек, но к их разочарованию победа осталась на стороне «Оттавы».

Матчи на Кубок Стэнли между командами НХА/НХЛ и Хоккейной Ассоциации Западного Побережья начали проводиться с 1914 года и неизменно побеждали хозяева льда, однако на этот раз, впервые, сильнейшими стали гости.

Как и год назад, у «Сенаторс» снова отличился Джэк Дарраг, забросивший обе шайбы в решающем пятом матче. Четыре очка (2+2) в серии у «Оттавы» набрал Си Деннени. У «Ванкувера» лучшим был Элф Скиннер — 4 очка (4+0) в трех играх.

«Сенаторс» стали первой командой НХЛ выигравшей Кубок два года подряд и первой с 1912—1913 годов, когда трофей завоевывали «Квебек Буллдогс».

Финал НХЛ

Финал Кубка Стэнли

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Награды

Состав победителей Кубка Стэнли

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Сезоны НХЛ
1920 год в хоккее
1921 год в хоккее